Petite steht für:
 AC Petite, britisches Pkw-Modell
 La Petite, US-amerikanische Automarke, siehe La Petite Model A
 Petite Rocks, Felsvorsprünge im Queen Elizabeth Land, Antarktika

Siehe auch:
 Petit (Begriffsklärung)
 Pettitte